Alexeï Volkov (en ) ou ses dérivés peut désigner :
 Alekseï Volkov (1980-), joueur professionnel de hockey sur glace russe ;
 Alexei Volkoff, personnage de fiction ;
 Aleksey Volkov (1987-), biathlète russe.